Acústico II - Bruno & Marrone é o quarto álbum ao vivo da dupla Bruno & Marrone, lançado em 2007 pela gravadora Sony BMG. O álbum foi gravado em São Paulo, nos dias 19 e 20 de junho de 2007 nos Novos Estúdios e é composto por 23 músicas, sendo 19 inéditas e quatro regravações. Destaque para as participações de Alexandre Pires, Durval Lélys, Padre Marcelo Rossi e Milionário & José Rico.

Faixas

Vol. 1

Vol. 2

DVD

Músicos
 Joedson Américo de Oliveira: saxofone
 Macksuell Teixeira e Sidnei Brito: teclados
 Marcos Mendes de Abreu: guitarra e violão
 Júnior e Jader Couteiro: percussão
 Denilson Cândido de Oliveira: trombone
 Westonny Oliveira: trompete
 Tiago Rosback: bateria
 Giuliano Ferraz: baixo
 Márcio Alencar Kwen: guitarra, violão, dobro e E-Bow
 Cristiane Anders, Alysson Mendes e Ana Paula Felix da Silva: vocais

Ligações externas
 

Álbuns acústicos
Álbuns de 2007
Álbuns de Bruno & Marrone
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Sony BMG